Un bastó és una eina o una arma en forma de pal.
 Anatomia:
 Bastó, cèl·lula neuroepitelial de la retina ocular especialitzada en la recepció d'estímuls de llum cromàtica.
 Heràldica:
 Bastó, peça disminuïda que equival a una cotissa reduïda a la meitat de la seva amplària. Altres bastons heràldics: el bastó natural, el bastó flordelisat i el bastó d'Esculapi.
 Jocs de cartes: 
 Bastons (o bastos), un dels quatre pals de la baralla espanyola: Bastos o Bastons.
 Música:Els bastons o claves són un instrument de la família dels idiòfons.
 Simbologia:
 Bastó d'Esculapi', símbol de la medicina.